Теорема Пикара (комплексный анализ)
Теорема Пикара (дифференциальные уравнения)
Теорема Пикара (интегральные уравнения)